Барро́зу () — многозначное имя собственное:

 Баррозу — муниципалитет в штате Минас-Жерайс, Бразилия.
 Баррозу, Ари (1903—1964) — бразильский композитор, пианист, футбольный комментатор и ведущий на радио и телевидении.
 Баррозу, Грасиела Масиел (1912—2003) — бразильский ботаник.
 Баррозу, Жозе Мануэл (род. 1956) — португальский политик.
 Баррозу, Франсимар (род. 1980) — бразильский боец смешанного стиля.